¡Hola Raffaella! – programma televisivo spagnolo
Hola Raffaella – album di Raffaella Carrà del 1993